Пі́рсон () — англійське прізвище.

Відомі носії:
 Вільям Пірсон (; 1767—1847) — британський астроном.
 Джонні Пірсон (;  1925) — канадський хокеїст.
 Дюк Пірсон (; 1932—1980) — американський джазовий піаніст і композитор.
 Еґон Пірсон (; 1895—1980) — британський математик, статистик, син Карла Пірсона.
 Ейпріл Пірсон (;  1989) — британська акторка.
 Карл Пірсон (; 1857—1936) — англійський математик, біолог та філософ; один із засновників математичної статистики.
 Лестер Пірсон (; 1897—1972) — канадський політик, дипломат, історик, 14-й Прем'єр-міністр Канади, лауреат нобелівської Премії Миру (1957).
 Мішель Пірсон (;  1962) — австралійська плавчиня, олімпійська медалістка (1984).
 Найджел Пірсон (;  1963) — англійський футболіст і тренер.
 Олівер Пірсон (; 1915—2003) — американський зоолог.
 Саллі Пірсон (;  1986) — австралійська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2012).
 Стен Пірсон (, 1919—1997) — англійський футболіст і футбольний тренер.
 Стюарт Пірсон (;  1949) — англійський футболіст, що грав на позиції нападника.